Erik Rasmussen kan referere til flere forskellige personer:
 Erik Rasmussen (officer) (1903-1972) − dansk generalmajor
 Erik Rasmussen (historiker) (1917-1995) − dansk historiker og politolog
 Erik Rasmussen (journalist) (født 1941) − tidligere chefredaktør på Dagbladet Børsen og Mandag Morgen
 Erik Rasmussen (kunstner) (født 1943) - dansk kunstner
 Erik Rasmussen (fodboldspiller) (født 1960) − dansk fodboldspiller og -træner
 Erik Rasmussen (instruktør) − dansk filminstruktør